Marguerite steht für

 Marguerite (Vorname), weiblicher Vorname
 Marguerite (Kurzfilm), kanadischer Film von Marianne Farley (2017)
 Pic Marguerite, afrikanischer Berg
 Société A. Marguerite, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Marguerite Bay, Bucht an der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne (Originaltitel: Marguerite), Spielfilm von Xavier Giannoli aus dem Jahr 2015
 Île Marguerite, Insel vor der Küste des Adélielands

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marguerite (Louisiana)
 Marguerite (Pennsylvania)
 Marguerite (Tennessee)

Siehe auch: 
 Margerite 
 Margherita